Esta lista cronológica reúne livros ambientados em um mundo |distópico:

Antes de 1917

1914 a 1957

1957 a 1971

Desde 1971: A New Wave of Science Fiction

Outros 

Livros de fantasia
Livros de ficção científica
|Livros
|Distopicos